Свири́дова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии
 Свиридова, Алёна Валентиновна (род. 1962) — российская эстрадная певица.
 Свиридова, Валентина Иосифовна (1919—2012) — советская волейболистка.
 Свиридова, Валерия Евгеньевна (род. 1994) — российская гимнастка.
 Свиридова, Евгения Николаевна (род. 1986) — российская актриса.
 Свиридова, Елена Владимировна (род. 1988) — российская паралимпийская легкоатлетка.
 Свиридова, Олеся Валерьевна (род. 1989) — российская легкоатлетка.
 Свиридова, София Александровна (1882 — не ранее 1928) — русская поэтесса, переводчик, музыковед.Составные фамилии
 Иванченко-Свиридова, Надежда Ивановна (род. 1948) — советская и российская писательница, педагог, филолог.

 Топоним 
 Свиридова — деревня в Октябрьском районе Курской области России.
 Свиридова — река в России, протекает в Карелии.